All Things Are ist der Titel von:

 All Things Are (Kevin-Hays-Album), Jazzalbum von Kevin Hsys, Ben Street und Billy Hart (2021)
 All Things Are (Matthew-Shipp-Album), Jazzalbum von Matthew Shipp (2019)